Кайерка́н — топоним в России. Распространён в Красноярском крае.

С долганского языка переводится как «маленькая горочка».
 
 Кайеркан — район города Норильска, имевший статус города с 1982 по 2004 годы.
 Кайеркан — правый приток реки Амбарной, бассейн реки Пясины.
 Кайеркан — грузовая железнодорожная станция Норильской железной дороги.